In 2008 werd het 94ste Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 12 januari tot 5 mei. Er werden twee toernooien gespeeld, omdat Sport beide won werd het kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase
De clubs werden verdeeld over drie groepen van vier. De clubs bekampten de clubs uit de eigen groep twee keer, de totaalscores werden opgeteld.

Tweede fase
Na de zes wedstrijden uit de eerste fase werden de groepen herverdeeld over drie groepen. De clubs bekampten de clubs uit de eigen groep twee keer, de totaalscores werden opgeteld. De scores van de eerste fase werden ook hierbij geteld.

Tweede toernooi

Groep G

Groep H

Kampioen

Topschutter

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per